Nieustraszeni Bracia Adrenalini (ang. The Amazing Adrenalini Brothers) – brytyjsko-kanadyjska kreskówka. W Polsce nadawana w Cartoon Network i na kanale Nickelodeon.

Opis fabuły 
Serial opowiada o dziwnych przygodach trójki braci. Mówią oni własnym, niezrozumiałym dla innych językiem. Pochodzą oni z Réndøosîi. Adi, Enk i Xan są kaskaderami, lecz ich popisy udają się dzięki wielkiemu szczęściu, co nie znaczy, że nie wzbudzają podziwu u ludzi. Bracia Adrenalini podróżują po świecie aby rozbawić dzieci i dorosłych.

Bohaterowie

Rodzina Adrenalini 
 Adi Adrenalini – najsilniejszy z braci. Ma wielkie czarne wąsy. Jest wielki i gruby. On ma najczęściej najdziwniejsze i najgłupsze pomysły.
 Enk Adrenalini – chudy i mały. Ma duży nos i „kocie wąsy”. Ponieważ jest najmniejszy to on najczęściej pakuje się w tarapaty. 
 Xan Adrenalini – nosi okulary i ma tylko kosmyk włosów. Jego przebranie posiada płachtę. Ma także złoty ząb. Jest on jedynym z braci, który nie nosi kasku. Ma wąsy, lecz cienkie jak swój kosmyk na głowie. To on zazwyczaj kieruje samochód. Najczęściej to jego spotykają najniebezpieczniejsze przygody.

Pozostali 
 Heroman – bohater, który działa sam. Można go zobaczyć w odcinku 47. („Miasto herosów”).

Réndøozjański 
Réndøozjański jest językiem urzędowym używanym w Réndøosîi. Grimzimistański jest dialektem tego języka.

Słowa:
 Witamy cię – Noombi-Swip
 Dziękuję bardzo – Binti boo
 Dziękuję – Baku
 Przepraszam/Sorki/Ups/Uf/O rety! – Oppu
 Przepraszam (gdy się z kimś zderzymy) – Scuzimpi
 Tak/W porządku – Yahzaa!
 Nie – Nocho!
 Meldować się – Bakaboo!
 Świetny – Zappa
 W lewo – Linkta
 Prawo – Ramba
 Popatrz – Wookala!
 Wracaj! – Flazoot!
 Wio! – Hoof!
 Panie i Panowie… – Misi gooti ji misi hooti…
 Jeszcze – Ganada
 Nagi – Skrinnynip
 Potwór – Monstroppi-max
 Latawiec – Schwoomcha
i inne wyrazy, które nie są dla nas nieznane.

Wersja polska 

Wystąpili:
 Paweł Bawolec
 Radosław Kaim
 Aleksandra Maller
i inni

Lektor: Paweł Bawolec

Odcinki 
 W Polsce serial wystartował w Cartoon Network 8 września 2007.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 Oficjalna strona serialu 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2007
Programy telewizji ITV
Programy telewizji YTV